Куроками:

 Куроками  — дословно «чёрный бог» — манга в жанре фэнтезийного боевика.
 Куроками  — дословно «чёрные волосы», японский поэтический образ, воспевающий красоту женщины.
 Куроками  — японский танец и одновременно музыкальное произведение.